

Patronyme 

 Marc Beaucage (1973-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  (1947-), réalisatrice métisse du Canada.